Света Луција може значити:

Света Луција (држава), острвска земља
Света Луција, римокатоличка светитељка
Дан свете Луције, празник који се прославља 13. децембра у неким европским земљама.
Света Луција, Квинсланд, предграђе Бризбејна.
Санта Луција, село на Малти.

pt:Santa Lúcia (desambiguação)